Jumbo Carnation egy kitalált szereplő, egy mutáns a Marvel Comics képregényekből. Első megjelenése a New X-Men #134-ik számában történt. Jumbo egy híres divattervező volt, aki inspirációit az olyan mutáció okozta elváltozásokból merítette, mint például a saját teste. (Több karja volt.) „Kick” túladagolásból kifolyólag elhunyt.

A szereplő története
Jumbo a hírnevét különféle nem-emberi használatra szánt kreációinak köszönhette. Rendkívül népszerű lett az ifjú mutáns generáció körében, de ezzel a mutáns-ellenes emberek figyelme is ráterelődött. Egy éjjel megtámadta egy fajgyűlölő csoport, amikor megsebesült-, de halálát mégsem közvetlen ez az esemény, hanem a Kick nevű mutáns kábítószer túladagolása okozta, ezt az X-ek vezette vizsgálat kétséget kizáróan bebizonyította. 

Bár a szerepe minimális volt, Carnation halála mégis jelentős cselekményhullámot indított el. Sokan inkább annak a találgatásnak adtak hitelt, hogy Jumbo halálát közvetlenül a verés váltotta ki. Ez kergette progresszív módon romboló viselkedésbe a fiatal Quentin Quire-t, aki emberellenes lázadást robbantott ki Xavier professzor tehetséggondozó iskolájában. Ennek során elrabolták a professzort és életét vesztette Sophie, a Stepfordi Kakukkok ikrei közül az egyik nővér.

Képességei
Jumbo míg élt több karral rendelkezett a normálisnál, és képes volt a bőrét egyfajta teflonszerű állapotba változtatni.

Marvel Comics-szereplők